Banaschewski ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Banaschewski (1901–1981), deutsche Pädagogin
 Bernhard Banaschewski (1926–2022), deutsch-kanadischer Mathematiker
 Edmund Banaschewski (1907–1992), deutscher Verleger und Politiker